Toshi peut désigner :
 Toshi (1965-), un musicien japonais.

Toshi est un prénom. 

TOSHI peut désigner :
 TOSHI, un moteur de jeu multiplate-forme de quatrième génération.